Valtierra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Labor de Valtierra, ort, Guanajuato, Salamanca, 
 Valtierra Centro, ort i Chiapas

Spanien 

 Valtierra (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Valtierra, Spanien, Navarra, Provincia de Navarra,